Bundestagswahlkreis 168 steht für folgende Wahlkreise in Deutschland:

 Bundestagswahlkreis Kassel (seit 2013)
 Bundestagswahlkreis Waldeck (2009)
 Bundestagswahlkreis Vogtland – Plauen (2002 und 2005)
 Bundestagswahlkreis Waiblingen (1980 bis 1998)
 Bundestagswahlkreis Heilbronn (1965 bis 1976)
 Bundestagswahlkreis Eßlingen (1949 bis 1961)